Березна:

Россия 
 Берёзка (Березна) — река, протекает в Новгородском районе Новгородской области.

Украина 
 Березна — село в Хмельницком районе Винницкой области.
 Великая Березна — село в Полонском районе Хмельницкой области.
 Березна — село в Володарском районе Киевской области.
 Березна — посёлок городского типа в Менском районе Черниговской области.